
Termin -{GGG}- ima više značenja.

 Genetički kod za glicin
 Gadolinijum galijum granat, -{Gd3Ga5O12}-